Le Castella – frazione della provincia di Crotone, in Calabria
 Le Castella – territorio di Cisterna di Latina, nel Lazio

Pagine correlate 
Castella